Хра́м преподо́бного Се́ргія Ра́донезького (на Соло́м'янці) — Православний храм у Солом'янському районі міста Києва.

Проектне рішення 
Будівництво храму ведеться з 2007 року за адресою: вулиця Уманська, 14. Храм є частиною храмового комплексу, розташованого в зеленій зоні, що примикає до парку «Супутник». Комплекс крім храму включає дерев'яну церкву, службовий корпус з недільною школою, церковно-причтовий будинок, господарські будівлі, альтанки.

Хрестово-купольний п'ятиглавий основний храм розрахований на 190 парафіян. У цокольному поверсі розташовується нижній храм на честь благовірного князя Олександра Невського на 130 парафіян. Над головним входом влаштована дзвіниця. Архітектура храму виконана в еклектичному стилі, близькому до неоруського. Архітектор О. Калиновський, за участі В. Исака, Р. Канюки.

Історія 
Митрополит Володимир (Сабодан) освятив місце під будівництво храму 1 серпня 2003 року. 18 липня 2009 року він же освятив дерев'яний Храм на честь ікони Божої Матері : «Всіх скорботних Радість», в якому, регулярно в недільні та святкові дні відбуваються богослужіння.

З жовтня 2009 року при храмі розпочала свою роботу Недільна школа для дітей та батьків.

19 ноября 2010 года, состоялось освящение и водружение куполов храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Освящение совершил настоятель храма архимандрит Філарет (Кучеров).

18 липня 2012 року Блаженніший Митрополит Володимир освятив дев'ять накупольних хрестів для головного парафіяльного храму преподобного Сергія Радонезького.

27 квітня 2013 року Предстоятель УПЦ освятив великий дзвін дзвіниці храму.

18 липня 2013 року, в день пам'яті преподобного Сергія Радонезького, була звершена перша божественна літургія в нижньому храмі на честь благовірного князя Олександра Невського.

17 листопада 2019 року, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у співслужінні єпископату і духовності храму та м.Києва звершив чин великого освячення нижнього храму на честь благовірного князя Олександра Невського.

Зображення

Примітки 

Церкви Солом'янського району Києва
Солом'янський район
Церкви Київської єпархії УПЦ (МП)